Pires es el apellido de las siguientes personalidades:
 Alexandre Pires, músico brasileño;
 Alexandre Pires, jugador y entrenador baloncesto;
 Alonso Pires, sacerdote y escritor trinitario portugués;
 Bruno Pires, ciclista portugués;
 Inés Pires, amante del rey Juan I de Portugal y madre de dos hijos suyos;
 João Murça Pires, botánico brasileño;
 José Cardoso Pires, escritor portugués;
 Maria João Pires, pianista clásica portuguesa;
 Pedro Pires, político de Cabo Verde;
 Robert Pirès, futbolista francés.
[{Francisco Manuel Montoro Pires]} Jefe de seguridad e influencer hispano portugués.